«Бобёр» — международный конкурс по информатике и компьютерной грамотности, который проводится с целью повышения цифровой компетентности детей, интереса к современным информационным технологиям, компьютерной технике, активизации творческой деятельности учителей, предоставление статистических данных результатов конкурса по совершенствованию учебных программ и учебников. Конкурс проводится ежегодно в первое воскресенье ноября совместно с Международной Сообществом «Бебрас» («International Beaver Community»). Организация «International Beaver Community» насчитывает на 1 мая 2019 года 46 стран. Россия впервые провела в себя конкурс в 2014 году.

О конкурсе

«Бобёр» в мире 
Идея конкурса возникла в 2003 году во время проведения в США Международной Олимпиады по Информатике у руководителя литовской команды профессора Вильнюсского университета Валентины Дагене. Название конкурса возникло в результате наблюдений за работой бобров вдоль рек в Финляндии. Известно высказывание о трудолюбивых и целеустремленных людях-«Busy as a beaver». Поэтому симпатичный бобёр стал символом этого соревнования.

Первый конкурс был проведен в Литве в 2004 году. В следующем году в литовском городе Пасвалис одиннадцать стран — Австрия, Дания, Эстония, Египет, Израиль, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Польша, Финляндия — образовали Международную Сообщество «Бобер». Задача Сообщества — разработка и согласование задач национальных конкурсов стран-участников.

В 2015 году конкурс одержал победу и премию ассоциации Informatics Europe за лучшую практику в области образования за 2015 год, посвященную инициативам, которые способствуют образованию по информатике в начальных и средних школах.

«Бобёр» в России

Организация и проведение конкурса

Задачи конкурса

Правила проведения

Использование результатов конкурса в педагогических исследованиях 
Основная цель проведения конкурса, декларируемая организаторами — вовлечения учащихся в изучение информационных технологий, конкурс не проектировался как инструмент тестирования.  Тем не менее, ряд исследований посвящено возможности использования результатов прохождения конкурса в качестве средства оценки вычислительного мышления учащихся. В пользу такой возможности, кроме большого числа участников, обычно недостижимого в рамках специально организованных исследований, говорит отсутствие в заданиях конкурса специальной терминологии или необходимости в навыках программирования, что позволяет оценивать уровень вычислительного мышления как такового. Кроме того, задания конкурса разрабатываются с целью охватить все аспекты вычислительного мышления и соответствующим образом каталогизируются авторами. 

Существуют примеры исследований, где результаты участия в конкурсе были использованы в качестве метрики для оценки эффективности программ развития вычислительного мышления. Благодаря тому, что национальные организации, обеспечивающие проведение конкурса, обеспечивают доступ к базе заданий прошедших лет, в ряде исследований задания использованные вне конкурсной процедуры.

Результаты решения заданий конкурса сопоставляются с результатами использования альтернативных инструментов оценки вычислительного мышления (Dr. Scratch, CTt), национальных и международных систем оценки качества образования школьников, тестов для общей оценки интеллекта.

См. также 
Кенгуру (конкурс)

Примечания

Ссылки

Страницы стран-участниц конкурса 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Украине 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Латвии 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Литве 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Швейцарии
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Словакии 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Польше 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Нидерландах 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Австрии 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Чешской республике 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Эстонии
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Германии 
 Официальная веб-страница конкурса «Бобер» в Италии

Конкурсы